Cracovia – nazwa Krakowa w większości języków romańskich i w łacinie
 Cracovia – polski klub sportowy z Krakowa
 osobne artykuły o sekcjach sportów zespołowych Cracovii
 Cracovia (piłka nożna)
 Cracovia (hokej na lodzie)
 Cracovia (koszykówka)
 Cracovia (piłka ręczna)
 Cracovia (piłka wodna)
 Cracovia (piłka siatkowa)
 osobne artykuły o sekcjach sportów indywidualnych Cracovii
 Cracovia (badminton)
 Cracovia (bilard)
 Cracovia (boks)
 Cracovia (brydż)
 Cracovia (gimnastyka)
 Cracovia (kajakarstwo)
 Cracovia (kolarstwo)
 Cracovia (lekkoatletyka)
 Cracovia (łucznictwo)
 Cracovia (łyżwiarstwo)
 Cracovia (pływanie)
 Cracovia (strzelectwo)
 Cracovia (szachy)
 Cracovia (szermierka)
 Cracovia (tenis stołowy)
 Cracovia (tenis ziemny)
 kluby polonijne
 Cracovia Chicago – polonijny klub sportowy z Chicago, USA
 Cracovia Wellington – polonijny klub sportowy z Wellington, USA
 inne 
 hotel „Cracovia”
 wódka Cracovia
 Cracovia Business Center
 Cracovia Maraton
 Sinfonietta Cracovia
 Cracovia – turniej szachowy

Zobacz też 
 Crackòvia – satyryczny program telewizyjny w języku katalońskim